Yuzawa ist der Name folgender Städte:

 Yuzawa (Akita), in der Präfektur Akita, Japan
 Yuzawa (Niigata), in der Präfektur Niigata, Japan

Yuzawa ist der Familienname folgender Personen:

 Masato Yuzawa (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Ryo Yuzawa (* 1976), japanischer Tischtennisspieler 
 Yōsuke Yuzawa (* 1990), japanischer Fußballspieler